Elm Park (wijk), een wijk in Londen
 Elm Park (metrostation), een metrostation in Londen
 Elm Park (stadion), een voetbalstadion in Engeland